AT-7 ima više značenja.

 Heksahlorofen, lek
 9K115 Metis, antitenkovska raketa